Tscherning ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Tscherning (1611–1659), deutscher Lyriker und Literaturtheoretiker
 Anton Frederik Tscherning (1795–1874), dänischer Politiker
 Christian Tscherning (1942–2014), dänischer Geodät
 Eleonora Tscherning (1817–1890), dänische Malerin und Schriftstellerin
 Friedrich August von Tscherning (1819–1900), deutscher Oberforstrat 
 Karl Tscherning (1875–1952), deutscher Architekt
 Marius Tscherning (1854–1939), dänischer Augenarzt
 Otto Tscherning (1881–1955), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Paul Tscherning (1627–1666), Beamter in schwedischen Diensten und Lieddichter